Эквист — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Эквист, Харальд (1891—1971) — финский генерал-лейтенант и егерь.
 Эквист, Юсефин (Жозефин, род. 1983) — шведская футболистка, полузащитник национальной сборной Швеции.